Борис Ерофеев:
 
 Ерофеев, Борис Никонович (1907—1990) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук.